Sonja (voornaam), een persoonsnaam
 Sonja (schrijver), schrijverspseudoniem van Robert David Simons
 Sonja (zangeres), een Nederlands zangeres
 Sonja op..., Nederlands televisieprogramma van de VARA
 Sonja Barend, Nederlands televisiepresentatrice
 Sonja Bakker, Nederlands gewichtsconsulent
 Sonja Silva, Presentatrice die bekend is geworden bij de Nederlandse muziekzender TMF